Luma — gênero de plantas
 Luma — personagem do jogo eletrônico Mario (franquia)

Desambiguações de biologia